7-й Каринтийский пехотный полк (), полное название Императорский и королевский 7-й Каринтийский пехотный полк имени графа фон Хефенхюллера () — немецкий пехотный полк Единой армии Австро-Венгрии.

История

Боевой путь

XVII век 
Полк был образован в разгар Великой Турецкой войны по приказу Леопольда I. 25 января 1691 генералфельдвахтмейстер граф Нотгер Вильгельм фон Эттинге-Бальдерн сформировал полк численностью 1500 человек и размеров в 10 рот. В полк зачислялись выходцы из Франконского округа: первые добровольцы прибыли из Нюрнберга, Бамберга, Байройта и Ульма, а также Ротенбурга-об-дер-Таубер. Численность полка достигала 1320 мушкетов и 80 эспонтонов для младших офицеров. Полк получил почётное наименование в честь графа Эттингена-Бальдерна как основателя полка, а затем был переименован в честь барона фон Пфефферсхофена.

Основной задачей полка была оборона австрийских границ от турецких набегов, и он начал свою службу в Буде, крепости Офен. Боевое крещение принял в  в 1696 году, в которой турецкие войска разбили австрийцев. Однако уже через год под Зентой австрийцы под командованием Евгения Савойского вместе с этим полком одолели турок. К 1699 году уровень боевого духа и морального состояния полка упал до предельно низкого, и пошли слухи о его расформировании. В состав полка вошли части полков «Нейпперг» и «Вюртемберг-Мемпельгард», которые спасли полк фон Эттинге-Бальдерна от расформирования. Командиром полка стал полковник Эберхард Фридрих фон Нейпперг, командовавший полком до 1717 года (его имя стал носить полк). Тогда же ему придали полковой оркестр с барабанщиками и волынщиками. После окончания войны полк участвовал в подавлении восстания Ференца Ракоци.

XVIII век 
В XVIII веке полк фон Нейпперга сражался в ряде крупных европейских войн: с 1713 по 1716 годы он служил в Рейнской армии во время войны за испанское наследство, в 1716 году во время очередной войны против Турции отличился в Петроварадинском сражении, за что фельдцейхмейстер фон Нейпперг, уже покинувший полк командира, направил благодарственное письмо полку, что по тем временам было сравнимо с милостью от самого императора. Полковник граф Людвиг Андреас фон Хефенхюллер лично доложил императору об одержанной победе; в октябре 1716 года в ходе той же войны полк занял Темешвар. 24 февраля 1717 командиром полка стал граф Рейнхард Вильгельм фон Нейпперг, сын графа Эберхарда фон Нейпперга и в июне с полком занял Белград. В 1718 году в полк были набраны рекруты из Каринтии и Штирии (за каждого выплачивалось семье от 29 до 49 золотых флоринов). В войне за австрийское наследство полк сражался в Баварии, на Массе, в Люксембурге и Нидерландах. В годы Семилетней войны полк базировался в Богемии, сражался против пруссаков при Колине и при Буркерсдорфе. В русско-турецкой войне 1787—1791 годов австрийскими войсками командовали барон фон Шрёдер и Франц Хавьер фон Харрах. Полк под командованием оберст-лейтенанта графа Эмануэля Ауэрсберга и оберст-лейтенанта Собтицкого фон Собтица сражался под Фокшанами и Мэртинештем.

XIX век 
В войнах с Наполеоном полком командовал капитан Мариновский в боях в Италии (Колоньола-ай-Колли), в 1809 году полком командовал Фердинанд, великий герцог Вюрцбургский, в войне против Наполеона. Во время войн за объединение Италии полк участвовал во всех важных сражениях в составе войск, находившихся под командованием фельдмаршала Радецкого. 19 мая 1948 во время одного из сражений полковник барон Рейшах вдохновил 7-й полк боевым кличем «Вперёд, Прохазка! Да здравствует кайзер!» (), что позволило полку защитить Монтанару. 10 июня в битве при Виченце отличилась 4-я рота, державшаяся при Вилле-Ротонде. Каринтийская пехота позволила захватить город. В 1859 году после битвы при Сольферино 4-й батальон занял Венецию, которую покинул в 1866 году. В 1862 году весь полк вернулся обратно в Каринтию после окончания войны.

В начале 1866 года полк под командованием барона фон Мароичича находился в Северной Италии, а в начале мая была объявлена всеобщая мобилизация по случаю готовящейся Германской войны. 7-й полк был включён в бригаду Кирхсберга, 9-й корпус южной армии фельдмаршала Хертунга. 24 июня в 16:30 началось второе сражение при Кустоце, и по приказу 1-й, 2-й и 3-й батальоны атаковали с обеих сторон Монте-Кроче. С первого раза полк сумел захватить шесть орудий и из них продолжил огонь по итальянским позициям, заставив противника отступить. По высочайшему повелению Кайзера 24 июня стало Днём памяти 7-го пехотного полка. Война, однако, окончилась победой итальянцев, и полк вынужден был в середине июля оставить Венецию, присоединившуюся к Италии. 7-й полк был отправлен в Вену, после чего переведён в состав северной армии. Прослужив некоторое время там, полк был отправлен в Триест и вернулся в Грац в октябре того же года.

В 1869 году полк подавлял восстание в Далмации против всеобщей воинской повинности, через год снова был отправлен по гарнизонам в Клагенфурт и Грац. В 1879 году 4-й и 5-й батальоны полка в составе 6-й дивизии под командованием оберстлейтенанта барона фон Питтеля участвовали в завоевании Боснии и Герцеговины, сражаясь под Конзойй и Маглаем, Белаловацем и Сараево. Остальные части были направлены в Тренто, к югу от Тироля, чтобы охранять итальянскую границу и предотвращать провокации. Службу эти батальоны несли в Риве, Крето и Торболе. Вскоре там начались наводнения и оползни, и солдатам полка пришлось заниматься спасением пострадавших и ликвидацией последствий этих бедствий.

XX век 
В 1909 году на вооружение полка впервые поступили австрийские пулемёты Шварцлозе.

На момент начала войны полк подчинялся командованию «A», полковнику Кошацкому в Северной Галиции. 26 августа 1914 состоялось его боевое крещение в битве при Злочеве и Велики-Лацках. Осенью того же года полк участвовал в обороне Карпат против наступающих русских войск под Гнилой-Липой, на дороге Гродек — Мшана и непосредственно в , после которой австрийским частям пришлось оставить город. В октябре полк участвовал в обороне Перемышля, который в итоге был сдан, а затем оборонял перевал Дуклу зимой 1914/1915 годов. В феврале 1915 года после перегруппировки австро-венгерских войск 7-й полк перешёл в 6-ю пехотную дивизию и, находясь в Кёрёшмезё, перешёл в наступление на линии Баровач—Коняч.

23 мая 1915 Италия объявила войну Австро-Венгрии, полк в то время находился на Днестре. Из-за острой нехватки войск на итальянской границе 2-й батальон немедленно бросили в Италию, к местечку Изонцо (остальные подошли туда уже гораздо позже). 7-й полк принял участие в нескольких битвах при Изонцо и отличился в четвёртой при обороне горы Сан-Микеле, а в декабре защищал Плёкенский и Райбльский перевалы в Каринтийских Альпах. Начало 1915 года в Хермагоре 10-й батальон встретил в Нассфельде, позднее служил у озера Волайо и затем в Монте-Перальбе. С 1 января 1916 года в распоряжении полка находился регулярно 2-й батальон.

В 1916 году 7-й полк оборонял Каринтию и Юлийские Альпы. В 1917 году принимал участие в битве при Капоретто. К востоку от Флиша располагались 4 батальона в горах и один батальон в Вишберге. 24 октября начался прорыв в направлении Капоретто и Флиша, и полк отправился штурмовать в полном составе (кроме 4-го батальона) высоты Полоуника. К 15 ноября была взята Монте-Томатико, в декабре завязались бои за Монте-Азолоне. В июне 1918 года полк отражал атаки на Монте-Солароло и Монте-Пертика, но из-за массового дезертирства многочисленных чешских солдат с 27 октября 7-й полк начал отступать. В боях за вершины Прассолан и Пертикаханг полк потерял много убитыми и пленными, вскоре покинул линию фронта и добрался до Брунико, а оттуда 10 ноября отправился в Ииннихен. К 13 ноября в Клагенфурт прибыло всего 300 человек личного состава бывшего 7-го полка. Под самый конец войны полк был окончательно расформирован.

Покровители полка 
 1691: Вильгельм фон Эттинген
 1691: Йоханн Фердинанд фон Нейпперг
 1700: Эберхард Фридрих фон Нейпперг
 1717: Вильгельм Рейнхард фон Нейпперг
 1774: Франц Ксавьер Харрах
 1783: Карл фон Шрёдер
 1835—1862: барон 
 1862—1883: барон 
 1883—1887: барон Дален фон Орлабург
 1888—1918: граф Людвиг Андреас фон Хефенхюллер

Структура 
По состоянию на август 1914 года.
 Подчинение: 3-й армейский корпус, 6-я пехотная дивизия
 Национальный состав: 97% — немцы, 3% — прочие национальности (по другим данным, 79% — немцы, 21% — прочие национальности)
 Штаб-квартира: Грац
 Дислокация батальонов: 1-й, 3-й, 4-й — Грац, 2-й — Клагенфурт
 Командир: полковник Отто Кошацкий
 Офицеры штаба:
 оберст-лейтенант Йоханн Хубингер
 майор Германн Фляйшер
 майор Максимилиан Палик
 майор Йоханн Кауфманн
 майор Игнац Прюнстер
 майор Фридрих Бюкайзен
 майор риттер Генрих Шёнхабер фон Венгенрот
 майор Генрих Люнцер, эдлер фон Линдхаузен
 Полковые цвета:
 цвет униформы: синий
 цвет петлиц: бурый
 цвет пуговиц: серебряный
 Язык: немецкий

Гарнизоны 
 1718: Офен
 1720: Арад
 1730: Белград
 1731: Эссег и Панчова
 1736: Феррара
 1739: Парма, Лукка, Сиена, Пиза и Эльба
 1816: Липник и Ольмюц
 1817: Гориция (штаб и 1-й батальон), Триест (2-й батальон) и Градишка (3-й батальон)
 1824: Клагенфурт
 1830: Верхняя Италия
 1893: Грац и Клагенфурт

Командиры 
 1859: полковник Георг Прохазка
 1865: полковник Карл фон Бёк
 1873: полковник Эмерих Кайффель
 1879: полковник Карл Яуз
 1903—1905: полковник Виктор Райтц Эдлер фон Райтценегг
 1906—1909: полковник Франц Паукерт
 1913: полковник Йоханн Фернэнгель
 1914: полковник Отто Кошацкий

Примечания

Литература

Справочники 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914
 Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 By Glenn Jewison & Jörg C. Steiner
 Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1873. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1873.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1895. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1894.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1900. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1889.

Исследования и мемуары 
 ASSAM, R.: Des Kärntner Infanterieregiment Graf von Khevenhüller Nr. 7 letztes Ringen und Ende. Graz: 1935.
 "Kurzer Auszug" aus der Geschichte des k. u. K. Kärntnerischen Infanterie-Regimentes Graf von Khevenhüller Nr. 7. Graz: 1914.
 BARTELS, GUSTAV VON: Aus der Geschichte des Khevenhüller-Regimentes 1691 - 1918. Sonderabdruck aus Lykams "Neuem Soldatenkalender 1933. Graz: 1932.
 BARTELS, GUSTAV VON: Das Kevenhüller-Regiment vor dem Weltkriege 1691 - 1914. Klagenfurt: 1933.
 BARTELS VON BARTBERG, GUSTAV RITTER: Geschichte des k. u. k. kärntnerischen Infanterie-Regiments Graf v. Khevenhüller Nr. 7. Graz: 1913.
 Chronik des k. k. 7. Linien-Infanterie-Regimentes seit seiner Errichtung 1691 bis Ende Mai 1868. Graz: 1868.
 Festnummer der Karnisch-Julischen Kriegszeitung Nr. 20-28 zu Ehren des k. u. k. Infanterie-Regimentes Graf Khevenhüller Nr. 7. o. O.: 1917.
 AMON VON TREUENFEST, GUSTAV: Geschichte des k. k. 7. Infanterie-Regiments Graf Kevenhüller. O. O., Wien, 1891. Online
 KROMAR, KONRAD: Kurze Geschichte des. k. u. k. Infanterie-Regimentes FM Graf v. Khevenhüller Nr. 7. Klagenfurt: 1895.
 KRUG, FRANZ JOSEPH: Mit den Siebnern wider den Erbfeind. Felderlebnisse von der Südwestfront. Granz: 1917.
 MACIAGA, JOSEF: Pflichten und Verhaltungen des Soldaten (erläutert an Beispielen aus der Geschichte des k. u. k. IR FM Graf v. Khevenhüller Nr. 7). Graz: 1902.

Пехотные полки Австро-Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1691 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году